Bruno Areli (São Paulo, 1910 - 1980) foi um compositor de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo